Łobez – miasto w woj. zachodniopomorskim
 Łobez – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie jarocińskim
 Łobez – dawna gromada

 Łobez – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Biały Bór